Cloquet steht für:
 Cloquet, Stadt in Minnesota, USA

Personen:
 Constant Cloquet (1885–?), belgischer Fechter
 Ghislain Cloquet (1924–1981), belgischer Kameramann
 Hippolyte Cloquet (1787–1840), französischer Arzt und Naturwissenschaftler
 Jules Germain Cloquet (1790–1883), französischer Chirurg und Anatom

im NRHP gelistete Objekte:
 Cloquet City Hall, in Cloquet, Minnesota, ID-Nr. 85002312
 Cloquet-Northern Office Building, in Cloquet, Minnesota, ID-Nr. 85001925